Lugger (imbarcazione) – imbarcazione
 7723 Lugger – asteroide della fascia principale

Persone 

 Alexander Lugger – sportivo austriaco 
 Alois Lugger – politico austriaco nato nel 1889 e morto nel 1965 
 Alexander Lugger – politico austriaco nel 1912 e morto nel 2005

Pagine correlate 

Luger